Morciano peut désigner, en Italie :
Morciano di Leuca, commune de la province de Lecce, dans la région des Pouilles ;
Morciano di Romagna, commune de la province de Rimini, dans la région d'Émilie-Romagne.

Voir aussi 
 Lara Morciano (née en 1968), une compositrice italienne.

Homonymie de toponyme